O nome Manzoni pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Localidades
Manzoni - uma estação da Linha A do Metro de Roma.

Pessoas
Alessandro Manzoni - um escritor e poeta italiano 
Piero Manzoni - um artista italiano célebre por suas obras conceituais
Roberto Manzoni - um diretor de televisão brasileiro

Desambiguação